El término Secretaría de Economía puede referirse:

a la Secretaría de Economía en México,
a la Secretaría de Economía Social Argentina,
a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España o
a la Secretaría de Economía de la Santa Sede (Vaticano).